Marco Conti (1934-2016), politico italiano
Marco Conti (1953), giornalista italiano
Marco Conti (1969), politico sammarinese